Си́мон Дави́дович Дре́йден (,  — , ) — советский , , .

Биография 
Окончил Тенишевское училище, в 1920—1922 учился на факультете общественных наук Петроградского университета. Одновременно работал литературным секретарём у К. Чуковского.

Литературную деятельность начал в 1923 в газете «Петроградская правда», еженедельнике «Жизнь искусства». Первые посвящённые эстраде публикации о программах В. Яхонтова «Ленин» («Новая вечерняя газета», 1925) и «Пушкин» («Ленинградская правда», 1926).

Завлит камерного театра Таирова.

Награждён медалями. Член Союза писателей СССР (1938). Преподавал в Ленинградском театральном институте и ГИТИСе.

В 1949 году был репрессирован как «космополит», до 1954 года — в заключении.

Умер в 1991 году. Урна с прахом захоронена в колумбарии на Донском кладбище.

Семья 
 Отец — Давид Шимонович Дрейден (1877—1919), был владельцем типографии и гравёрной мастерской в Санкт-Петербурге («типография Д. Дрейдена»).
 Мать — Софья Ильинична Флейтман (1882—1958).
 Дед по материнской линии, Илья Михайлович Флейтман (?—1938), также владел «типографией И. Флейтмана» в Санкт-Петербурге.
 Брат — Григорий Давидович Дрейден (1907—1971), историк, директор Дворца культуры промкооперации (Дворец культуры имени Ленсовета), затем заведующий литературной частью Ленинградского театра эстрады.
 Племянник, сын брата — кандидат юридических наук Владимир Григорьевич Дрейден (1930—2005).
 Младший брат — Александр умер в молодом возрасте от чахотки.
 Двоюродный брат — поэт Анатолий Давидович Флейтман (род. 1930).

Личная жизнь 
 Жена — актриса Зинаида Ивановна Донцова (1902—1971).
 Сын — актёр Сергей Дрейден.
 Внук — режиссёр Николай Дрейден.

Сочинения 
 1905 год в сатире и юморе Л., 1925
 Ленин и искусство. Л., 1926
 1917 в сатире.  — М. ; Л., 1928. — 206 с.: ил.
 Клубная эстрада: Концерт. Гулянье. Вечеринка. Литература. Музыка. Театр. Кино. ИЗО. Л., 1928
 Культработа у станка. Л., 1929
 Николай Черкасов: Путь актёра. Л., 1937
 Музыка — революции. М., 1966
 В зрительном зале — Владимир Ильич. М., 1967
 Ленин слушает Монтегюса. М., 1973
 Ленин слушает Бетховена. М., 1975
 Спектакли. Роли. Судьбы: Театральные очерки и портреты. М., 1978
 А. В. Луначарский о массовых празднествах, эстраде и цирке. М., 1982

Примечания

Ссылки 
 С. Д. Дрейден в Театральной энциклопедии
 С. Д. Дрейден в Энциклопедии цирка и театра 
 С. Д. Дрейден в Российском архиве
 Фото

Преподаватели Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Камерный театр Таирова
Репрессированные в СССР
Жертвы борьбы с космополитизмом
Члены Союза писателей СССР
Симон
Похороненные на Донском кладбище